Владимир Корсунов:
 Корсунов, Владимир Александрович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Корсунов, Владимир Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Корсунов, Владимир Григорьевич (род. 1944) — советский футболист, тренер.
 Корсунов, Владимир Михайлович (1941-2008) — советский и российский почвовед, член-корреспондент РАН (2000).